Walter William Skeat ist der Name folgender Personen:

* Walter William Skeat (Philologe) (1835–1912), britischer Philologe
 Walter William Skeat (Anthropologe) (1866–1953), britischer Anthropologe und Kolonialbeamter